Lady Be Good peut faire référence à :
 Lady, Be Good !, comédie musicale américaine de George et Ira Gershwin, avec Fred et Adele Astaire, créée à Broadway en 1924 ;
 , un standard de jazz, popularisé par Ella Fitzgerald, extrait de la comédie musicale.
 Lady Be Good, film muet américain réalisé par Richard Wallace en 1928, avec Dorothy Mackaill, James Finlayson, Jack Mulhall, adapté de cette comédie musicale ;
 Divorce en musique (Lady Be Good), film musical américain réalisé par Norman Z. McLeod en 1941, avec Eleanor Powell, Robert Young, Ann Sothern (dont le sujet n'a rien à voir avec ladite comédie musicale, lui en empruntant simplement le titre) ;
 Lady Be Good, un avion Consolidated B-24 Liberator disparu pendant la Seconde Guerre mondiale avant la découverte des années plus tard de son fuselage en plein désert.